Rempart peut désigner :
 un rempart, un mur fortifié entourant une ville ou la cour d'un château fort pour les protéger de l'invasion d'éventuels ennemis ;
 les Remparts de Québec, une équipe de hockey junior majeur de la Ligue de hockey junior majeur du Québec ;
 le Petit bois de rempart, une espèce d'arbrisseau indigène de La Réunion ;
 l'Union REMPART, une association française de sauvegarde du patrimoine et d'éducation populaire ;
 le rempart, un fromage français du département de l'Aube ;
 un rempart montagneux, un important escarpement allongé.

Voir aussi